Svatá Alžběta Portugalská, Alžběta Aragonská, Isabela Portugalská či Isabela Aragonská ( Isabel de Aragão,  Isabel d'Aragón ;4. ledna 1271, Zaragoza – 4. července 1336, Estremoz) byla aragonská princezna a portugalská královna jako manželka Dinise I.

Biografie 
Její manželství s králem Dinisem bylo sjednáno v roce 1281, když jí bylo deset let a jako věno obdržela města Óbidos, Abrantes a Porto de Mós. Svatba se však uskutečnila až v roce 1288, když Dinisovi bylo 26 let a Alžbětě 17 let. Nábožensky založená Alžběta byla oddaná chudým a nemocným, k nelibosti některých.

Alžběta se aktivně zajímala o portugalskou politiku a hrála důležitou roli při vyjednávání Alcañiceské smlouvy dohodnuté Denisem a Sanchem IV. Kastilským v roce 1297 (čímž byly určeny hranice mezi oběma zeměmi).

S manželem měla dvě děti:
 Konstancie Portugalská (3. ledna 1290 – 18. listopadu 1313) ⚭ 1303 Ferdinand IV. Kastilský (6. prosince 1285 – 7. září 1312), král kastilský a leónský
 Afons IV. Portugalský (13. srpna 1311 – 26. března 1350)
 ⚭ 1325 Konstancie Kastilská (?–1345)
 ⚭ 1328 Marie Portugalská (1313–1357)

Alžběta sloužila jako vyjednavač mezi svým manželem a synem Alfonsem během občanské války mezi lety 1322 a 1324. Princ byl ve sporu s otcem kvůli údajnému favorizování královského levobočka, Afonsa Sanchese. Intervence královny zabránila tomu, aby král prince Alfonsa zabil. Podle legendy v roce 1323 Alžběta na mule přijela mezi obě armády u Alvalade, aby zabránila střetu. Mír byl uzavřen v roce 1324, když byl králův nemanželský syn poslán do exilu.

Po smrti svého manžela Dinise († 1325) vstoupila do řádu chudých klarisek a odešla do jejich konventu, který v roce 1314 založila v Coimbře (Mosteiro de Santa Clara-a-Velha). Ještě jednou sehrála roli mírotvůrce v roce 1336, když Afons IV. vytáhl proti Alfonsovi XI. Kastilskému, za něhož provdal dceru Marii a obvinil z toho, že s ní zachází špatně. Navzdory věku a slabosti Alžběta spěchala do Estremozu, kde se armády připravovaly k bitvě. Znovu zastavila boj a trvala na sjednání mírových podmínek. Cesta ji však vyčerpala a jakmile skončila svou misi, ulehla na hradě Estremoz s horečkou do postele, kde 4. července zemřela.

Papež Urban VIII. ji 25. května 1625 prohlásil za svatou. Původně se držel její svátek 8. července, v novém katolickém kalendáři připadá na 4. července.

Vývod z předků

Literatura

Reference

Externí odkazy 
 
 Sv. Alžběta Portugalská na životopisech svatých

Portugalské královny
Aragonští
Aragonské infantky
Sicilské princezny
Portugalští svatí
Poutníci do Santiaga de Compostela
Klarisky
Pohřbení v klášteře klarisek v Coimbře
Narození v roce 1271
Úmrtí 4. července
Úmrtí v roce 1336
Ženy
Úmrtí 8. července
Narození v Zaragoze
Římskokatoličtí svatí